Винаро́с (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 95,5 км². Население — 28291 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

История 
В древности был известен как Адеба (Adeba).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Vinaroz
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Vinaroz en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Vinaroz verde. Página ecológica 

Муниципалитеты Кастельона